IX Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 1975 odbyły się w Jugosławii między 18 a 25 października 1975 roku. Mecze rozgrywane były w Rijece, Banja Luce, Negotinie i Belgradzie.

Tytuł sprzed czterech lat broniła reprezentacja Związku Radzieckiego, która ponownie zdobyła mistrzostwo.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział  12 drużyn, które zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsze dwa zespoły z każdej z grup awansowały do grupy finałowej, której zwycięzca zdobywał mistrzostwo. Zespoły z miejsc 3 i 4 walczyły ze sobą zajmując miejsca 7-12.

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa dla miejsc 7-12 
Tabela

Wyniki

Grupa mistrzowska 
Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
1975 w piłce siatkowej
1975 w Jugosławii
Piłka siatkowa w Jugosławii
Zawody sportowe w Belgradzie
Zawody sportowe w Rijece
Sport w Banja Luce
Okręg borski